Philippe Le Corre, né le  à Paris (France), est un enseignant-chercheur spécialiste des questions internationales.

Biographie 
Philippe Le Corre est chercheur spécialisé sur le monde chinois et l'Asie, professeur invité à            l'ESSEC et senior research fellow à l'Institut de recherche et d'enseignement sur la négociation (Irené) de l'ESSEC, en charge du programme Asie. Il est aussi senior fellow du Asia Society Policy Institute (Center for China Analysis)  et senior advisor, Geopolitics, de Asia Society France. Il est par ailleurs research fellow à Harvard Kennedy School (Mossavar-Rahmani Center on Business and Government et Ash Center for Democratic Governance and Innovation) et Associate in Research du John K. Fairbank Center for Chinese Studies à l'université Harvard; chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique; et chargé de cours à l'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. En 2020-2021, il bénéficie d'une bourse en résidence à l'Institute of Advanced Studies, CY Paris-Cergy Université. De 2017 à 2022, il est senior fellow (non-resident) au Carnegie Endowment for International Peace, et auparavant, de 2014 à 2017, Visiting fellow à la Brookings Institution à Washington.

Ses interventions portent sur la montée en puissance chinoise, notamment sur les plans géopolitique et géo-économique, l'influence chinoise en Europe, Hong Kong, Taïwan et l'Asie du Sud, notamment. Il a été plusieurs fois auditionné devant la Chambre des Représentants aux États-Unis (Foreign Affairs Committee), devant le Sénat et l'Assemblée nationale française (Commission des affaires étrangères), ainsi que par de nombreuses instances gouvernementales, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

Enseignant à Sciences Po Paris depuis 2005, il a inauguré en 2013 un cours sur l’image et l’influence de la Chine dans le monde et encadre depuis dix ans le module international du Master spécialisé en Communication (Executive Education). Il a également enseigné à l’INALCO, à HEC Paris et à la School of Advanced Studies, Johns Hopkins University.

Spécialiste de longue date de la Chine, Philippe Le Corre a été auparavant correspondant en Asie de Radio France et Radio France Internationale (RFI) de 1989 à 1995, puis du “Point” de 1995 à 1998, avant d’occuper les mêmes fonctions à Londres, où il fut également collaborateur de la BBC et président de la Foreign Press Association (FPA). Au cours de sa carrière de journaliste, il réalise des entretiens avec de nombreuses personnalités allant du président chinois Jiang Zemin au Premier ministre britannique Tony Blair, en passant par le roi du Cambodge Norodom Sihanouk, la présidente des Philippines Corazon Aquino, Lord Kadoorie, Chris Patten, Richard Branson ou Warren Buffet. De 2004 à 2007, il est conseiller de la ministre de la Défense Michèle Alliot-Marie, puis chargé de mission pour l’Asie à la Délégation aux affaires stratégiques du ministère, avant de rejoindre le groupe Publicis. Il est directeur associé (membre du comité de direction) de Publicis Consultants, où il suit plus particulièrement les clients internationaux et asiatiques. En 2008-2010, il conseille notamment Shanghai pour la communication internationale de l’Exposition universelle de 2010. 

Conseiller du commerce extérieur de la France depuis 2009, il est aussi membre-fondateur de l’association Forum China-Europa, administrateur de la French-American Foundation (NewYork), membre du comité éditorial de la revue Europe’s World (Bruxelles), membre de l'International Studies Association et de l’Institute for International and Strategic Studies (Londres). En 2004 et 2005, il est Young Leader de la French-American Foundation. En 2010-2012, il préside le Harvard Club of France.

D'origine bretonne, Philippe Le Corre a effectué ses études à l'université Panthéon-Sorbonne où il reçoit un Master en sciences politiques, ainsi qu'au CELSA et à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Master 2 en études chinoises, doctorant).

Il est l’auteur de sept livres : China's Offensive in Europe (Brookings Institution Press, 2016), paru en français sous le titre L’Offensive chinoise en Europe (Fayard) ; Tony Blair, les rendez-vous manqués (Autrement, 2004); Quand la Chine va au marché – Leçons de capitalisme à la chinoise (Maxima, 1999 - avec Hervé Sérieyx); Après Hong Kong. Chinois et cosmopolite, un pays deux systèmes ? (Autrement, 1997), Hong Kong (Romain Pages, 1996) et a collaboré à plusieurs ouvrages collectifs dont Europe in an Era of Sino-American Competition, Routledge, 2021; US-China Foreign Relations. Power Transiton and implications for Asia and Europe (Routledge, 2020); Rethinking the Silk Road (Palgrave-Macmillan, 2018). Il a en outre publié dans Foreign Affairs, Foreign Policy, National Interest, Far Eastern Economic Review, Journal of Commerce, Perspectives chinoises, Commentaire, Etudes, Wall Street Journal, Financial Times, South China Morning Post, Straits Times, Independent, Hong Kong Economic Journal, Diplomat, Le Monde, Le Figaro, Les Échos, L'Express, Challenges, et Ouest France où il publie régulièrement des points de vue à la Une du journal.

Il intervient régulièrement sur BBC, CNN, CNBC, Bloomberg TV, France 24, RFI, France Culture, France Inter, France Info et NPR.

Publications 
Hong Kong, Romain Pages Éditions, 1996
Après Hong Kong - chinois et cosmopolite, un pays deux systèmes Autrement, 1997
Quand la Chine va au marché - leçons du capitalisme à la chinoise, Maxima, 1999, en collaboration avec Hervé Sérieyx.
Tony Blair, les rendez-vous manqués, Autrement, 2004
 Altermanager mode d’emploi, Editions Diderot, 2011, sous la direction de Philip McLoughlin
 L'Offensive chinoise en Europe, Fayard, 2015, en collaboration avec Alain Sepulchre
China's Offensive in Europe, Brookings Institution Press, Washington, 2016
Rethinking the Silk Road, Palgrave-Macmillan, 2018, sous la direction de M. Mayer
 "Europe and BRI", in US-China foreign relations; Power transition and its implications for Europe and Asia, Routledge, 2020, sous la direction de Oystein Tunsjo, Robert Ross, Wang Dong
 "European and American approaches towards Chinese foreign direct investment in post-COVID times: Opportunities, challenges and policy responses", Routledge, 2021, sous la direction de S. Biba et R. Wolf

 "Does the rise of China threaten the transatlantic partnership?", in The China Questions 2, Harvard University Press, 2022, sous la direction de M. Carrai, J. Rudolph et M. Szonyi

Références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en septembre 1964
Naissance à Paris
Journaliste français du XXIe siècle
Collaborateur du Point
Collaborateur de L'Express
Collaborateur du Monde
Chef d'entreprise français
Young leader de la Fondation franco-américaine
Enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris
Étudiant de l'université Paris I Panthéon Sorbonne